Азике́й  означает:
 
 Азикей (башкирское имя)

Азикей — башкирское название аулов, названные от имени Азикей, на картах Азикеево:
 Азикеево (Белорецкий район)
 Азикеево (Мечетлинский район)